

Дідовський — хутір, Куюргазинський район, Башкортостан
 Дідовський — селище, Новозибковський район, Брянська область